est une expression anglaise qui peut faire référence à :

 , album de Joe Jackson sorti le  ;
 , album de Roxette sorti le .

Voir aussi